Haute Forêt peut désigner :
 Haute Forêt, une écorégion du Pérou ;
 Haute-Forêt, une région fictive de l'univers des Royaumes oubliés.